Ostriw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Ostrow – deutsch „Insel“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Ostriw (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Rokytne, siehe Ostriw (Rokytne, Kiew)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Ostriw (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Ostriw (Stryj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Ostriw (Sambir)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Ostriw (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Ostriw (Dubno)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Radywyliw, siehe Ostriw (Radywyliw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Ostriw (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Ostriw (Korosten)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Ostriw (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Ostriw (Bachmatsch)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Ostriw (Kiwerzi)

siehe auch: Ostrow

uk:Острів (значення)